25 літні Олімпійські ігри які пройшли в Барселона, Каталонія, Іспанія, з 25 липня по 9 серпня 1992 року.

Медалі завоювали представники 64 країн, у шістку потрапляли спортсмени 77 країн.

Медалі

Неофіційний командний залік

Див. також 
 Загальний медальний залік Олімпійських ігор
 Список олімпійських медалістів

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет — Барселона 1992 — Медальний залік 

1992
Літні Олімпійські ігри 1992